Józef Galant – polski lekarz, działacz sokoli, społecznik, poeta.
 Józef Galant – polski pedagog